Le tournoi de tennis de Bali est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2002, classée en catégorie Tier III, se dispute du 23 au .

Svetlana Kuznetsova remporte le simple dames. En finale, elle bat Conchita Martínez, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Cara Black et Virginia Ruano Pascual.

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bali
 Saison 2002 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2002
Bali
2002 en Indonésie
Tennis en septembre 2002